12 может означать:

 12 — натуральное число двенадцать.
 12 — российский фильм 2007 года (режиссёр Никита Михалков).
 12 — четвёртый студийный альбом российского рэпера Face.
 «12» — песня российского рэп-исполнителя и музыканта Моргенштерна.

Хронология 
 12 год до н. э. — год I века до н. э.
 12 год — двенадцатый год I века.

См. также 
 № 12 — хутор, Исилькульский район, Омская область
 XII век до н. э. — промежуток с 1200-го по 1101 год до нашей эры.
 XII век — промежуток с 1101 по 1200 год нашей эры.
 XII тысячелетие до н. э. — промежуток от 12000 до 11001 года до нашей эры.
 Двенадцать (значения)
 Дюжина
 Додекада